Dickerman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Heber Dickerman (1843–1915), US-amerikanischer Politiker
 Leo Dickerman (1896–1982), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Robert William Dickerman (1926–2015), US-amerikanischer Ornithologe, Mamologe und Virologe